La Coupe Kagame inter-club 2003 est la vingt-neuvième édition de la Coupe Kagame inter-club, une compétition organisée par la CECAFA (Conseil des Associations de Football d'Afrique de l'Est et Centrale) et qui regroupe les clubs d'Afrique de l'Est s'étant illustré dans leur championnat national. 

Cette édition regroupe treize formations réparties en trois poules. Les trois premiers du groupe A, les deux premiers des groupes B et C et le meilleur troisième des poules B et C se qualifient pour la phase finale, jouée en matchs à élimination directe.

C'est le club ougandais de Villa SC qui remporte le trophée, après avoir battu en finale le tenant du titre, le club tanzanien de Simba SC. C'est le second titre de l'histoire du club dans la compétition.

L'Ouganda, pays hôte et la Tanzanie, nation du tenant du titre, ont le droit d'engager deux clubs alors que l'ensemble des autres membres de la CECAFA aligne un représentant.

Équipes participantes

Compétition

Premier tour 
Groupe A :

|}

Groupe B :

|}

Groupe C :

|}

Phase finale

Finale

Voir aussi

Références

Liens externes 
 Informations sur RSSSF

Liens internes 
 CECAFA
 Coupe Kagame inter-club

2003
Compétition de football en Ouganda
Football en 2003
2003 en Ouganda
Sport en février 2003